Меліто́польська ву́лиця — назва провулків у різних населених пунктах Україні. Назва — на честь міста Тростянець.

Тростянецький провулок — провулок у Дарницькому районі м. Києві.

Колишні назви 
Тростянецький провулок — колишній провулок у Дарницькому районі м. Києві, який був ліквідований у 1977 році.